Die Elitserien-Saison 1998/99 war die 24. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Eishockey. Schwedischer Meister wurde zum zwölften Mal in seiner Vereinsgeschichte der Brynäs IF, während der IF Björklöven in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Elitserien bestritten zunächst je 50 Spiele. Während sich die ersten acht Mannschaften für die Play-offs qualifizierten, war für die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn die Spielzeit beendet und die beiden Letztplatzierte mussten in der Kvalserien um den Klassenerhalt gegen die besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Play-offs 
Die Viertelfinale und Halbfinale, sowie das Finale wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Turnierbaum

Schwedischer Meister

Weblinks 
 Elitserien - offizielle Homepage (schwedisch)

SHL-Saison
Eishockeysaison 1998/99